— город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат города Сока, Мисато.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается гинкго, цветком — Gardenia jasminoides, птицей — трясогузка белая.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сайтама